The Legacy puede referirse a:
The Legacy, álbum debut de la banda de thrash metal Testament; 
Canción del mismo nombre lanzada en el disco Souls of Black; 
«The Legacy», canción de la banda de heavy metal Iron Maiden; o
The Legacy, equipo de la compañía de lucha libre profesional WWE.